Давыдково — деревня в Сямженском районе Вологодской области.

Входит в состав Житьёвского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Житьёвский сельсовет.

Расстояние до районного центра Сямжи по автодороге — 13 км, до центра муниципального образования Житьёва по прямой — 3 км. Ближайшие населённые пункты — Яковлевская, Васильевская, Слободка.

По переписи 2002 года население — 5 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сямженского района